

Patronyme 

 Anna Haag (1888-1982), écrivaine, pacifiste, personnalité politique et militante des droits des femmes allemande ;
 Anna Haag (1986-), fondeuse suédoise ;
 Carl Haag (1820-1915) peintre allemand ;
 Émile Haag (1810-1865), historien français du protestantisme ;
 Eugène Haag (1808-1868), historien français du protestantisme ;
 Frères Haag (1808-1868) & (1810-1865), historiens français du protestantisme ;
 Jean Haag, footballeur suisse ;
 Sebastian Haag (1979-), skieur allemand.

Toponyme 

 Den Haag, nom néerlandais de la ville de La Haye ;
 Haag, commune allemande de Haute-Franconie ;
 Haag in Oberbayern, commune allemande de Bavière ;
 Haag an der Amper, commune allemande de Bavière ;
 Haag, commune autrichienne de Basse-Autriche.